Мате Дудулов или Дудула e български общественик от XIX век, деец на Българското възраждане в Струга.

Биография 
Дудулов е роден в западномакедонския град Струга. Оглавява едната стружка партия, в която влизат Георги Хаджов и Йован Деребанов, противопоставяща се на групата около Георги Чакъров - Йован Евров, многогодишен учител, и Йован Кокошев или Куюмджията — коджабашия. Партията на Дудулов защитава учителя Наум Хаджов, но Чакъровата партия надделява и в 1856 година Хаджов е уволнен. През юни 1859 година в Струга пристига Димитър Миладинов, който демонстрира авторитет и такт и успява да примири враждуващите групировки в българската община.

Мате Дудулов е убит по сред бял ден в Струга от албанец от Велеща в 1876 година, в бурното време след Априлското въстание.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български общественици от Македония
Починали в Струга
Мате